A RJ-125, ou Rodovia Ary Schiavo (Mais conhecida como Estrada Miguel Pereira), é uma rodovia do estado do Rio de Janeiro. 

Com 85 quilômetros de extensão, liga a Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Seropédica, até a Rodovia Lúcio Meira, a BR-393, na localidade de Andrade Pinto, em Vassouras.

Partindo do quilômetro 205 da Dutra e 96 do Arco Metropolitano (BR-493), segue por 11 quilômetros, até Japeri, onde encontra a RJ-093 (acesso a Paracambi e ao bairro de Engenheiro Pedreira, distante alguns quilômetros). Ingressa no território do município de Miguel Pereira, passando pelas localidades de Conrado e Arcádia, em mais 15 quilômetros de serra sinuosa, e pelo distrito de Governador Portela, de onde é possível acessar a RJ-121 para a sede do município de Vassouras ou a RJ-129 para Engenheiro Paulo de Frontin. Após atravessar o Centro de Miguel Pereira, passa também pela cidade vizinha Paty do Alferes, a partir da qual se pode tomar a RJ-117 rumo a Petrópolis, e pelos distritos de Arcozelo e Avelar, de onde se pode tomar a RJ-131 rumo à estância hidromineral de Paraíba do Sul, próximo a Três Rios, ou seguir a rodovia até seu término, ao encontrar a BR-393 em Andrade Pinto, Vassouras. A estrada tem um posto da Polícia Rodoviária Estadual, no Km 33.5, em Arcádia.

A estrada, em algumas partes, também margeia a Linha Auxiliar da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil.

Quando de seu planejamento, estava previsto um trecho de 14 quilômetros de extensão entre os municípios de Seropédica e Itaguaí. Este trecho é semelhante ao trajeto executado pelo Arco Rodoviário, por dentro da Floresta Nacional Mário Xavier e que liga a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) à Rio-Santos (BR-101), na região da Ilha da Madeira, onde está o Porto de Itaguaí.

Recebe o nome de Ary Schiavo, ex-Prefeito da cidade de Nova Iguaçu na década de 1950, com origem familiar em Japeri (onde se encontra sepultado), localidade cortada pela rodovia.  

Teve o pavimento recuperado em 2016, quando a Rodovia foi reinaugurada pelo Governo do Estado. É a principal via de acesso às cidades de Miguel Pereira e Paty do Alferes no Centro-Sul fluminense e pode servir de alternativa para Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios, a Rio-Bahia (via BR-393) e Petrópolis (via RJ-117).

Ver também 
 Rodovias do Rio de Janeiro
  RJ-093 
  RJ-127

Ligações externas 
 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Rio de Janeiro
Transportes de Seropédica
Transportes de Vassouras
Transportes de Japeri
Transportes de Miguel Pereira
Paty do Alferes